

Річки 

 Згарок — ліва притока Згару, Вінницька область
 Згарок — права притока Згару, Хмельницька область, Вінницька область

Село 
 Згарок  — село в Україні, Хмельницька область